Battaglia di Changsha (1852) – combattuta per tutto il 1852 nel corso della Rivolta dei Taiping.
 Battaglia di Changsha (1911) – combattuta il 20 ottobre 1911 nel corso della Rivoluzione Xinhai.
 Battaglia di Changsha (1939) – combattuta tra il 13 settembre e l'8 ottobre 1939 nel corso della seconda guerra sino-giapponese.
 Battaglia di Changsha (1941) – combattuta tra il 6 settembre e l'8 ottobre 1941 nel corso della seconda guerra sino-giapponese.
 Battaglia di Changsha (1942) – combattuta tra il 24 dicembre 1941 e il 15 gennaio 1942 nel corso della seconda guerra sino-giapponese.
 Battaglia di Changsha (1944) – combattuta tra il maggio e l'agosto del 1944 nel corso della seconda guerra sino-giapponese.